Velebit (hegység)
Velebit (település)